Drzewa genealogiczne rodów rzymskich